Ліпскомб:

Географічні об'єкти 

 Ліпском — місто в штаті Алабама, США
 Ліпском — статистично обумовлена місцевість в штаті Техас, США
 Ліпском — округ в штаті Техас, США

Прізвище 

 Вільям Нанн Ліпском — американський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії